Narrenspiegel steht für:

 den Spiegel als symbolisches Attribut des Narren, siehe Narrenattribute
 deutscher Titel des Speculum stultorum von Nigellus de Longchamp
 eine Form der Narrenliteratur
 Narrenspiegel (Roman), Roman von Alfred Neumann von 1932
 Narrenspiegel (Film), 2-teiliger Fernsehfilm von 1971, Regie: Hans Quest, mit Martin Hirthe und Hans Clarin, basierend auf dem Roman von Alfred Neumann